Rientrano nella categoria degli ascendenti i genitori e gli ascendenti adottivi (ad esclusione delle adozioni di persone maggiori di età) e quelli di figli legittimati (per susseguente matrimonio o per provvedimento giudiziale).

Riferimenti legali 
L'ascendenza è disciplinata dall'articolo 538 del Codice Civile che disciplina i diritti nelle successioni.

Scrive il Codice: "Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali] [250 ss. c.c.], ma ascendenti [legittimi], a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569."

Bibliografia
Brocardi, art. 538 codice civile http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-x/sezione-i/art538.html

Diritto di famiglia